Central Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Street Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 03000550
 Central Street Historic District (Rhode Island), ID-Nr. 82000015